Antimo Ioannidis, noto come Antimo VI di Costantinopoli – arcivescovo ortodosso greco
 Dīmītrios Iōannidīs – generale greco
 Fōtīs Iōannidīs – calciatore greco
 Giannīs Iōannidīs – ex cestista, allenatore di pallacanestro e politico greco
 Giōrgos Iōannidīs – calciatore greco
 Matt Ioannidis – giocatore di football americano statunitense
 Nikolaos Iōannidīs – calciatore greco